Чемпионат СССР по футболу 1978 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал куйбышевский клуб «Крылья Советов».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 

Первая лига СССР 1978 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1978
1978